Stalingrad este fostul nume a două orașe:

 Volgograd, Rusia
 Karviná-Nové Město, lângă Ostrava, Republica Cehă

Stalino este fostul nume a unui oraș:
 Donețk, Ucraina

Se mai folosește și la:

 Bătălia de la Stalingrad, unul dintre cele mai importante puncte de cotitură ale celui de al doilea război mondial și probabil una dintre cele mai sângeroase lupte din istoria omenirii. 
 Stalingrad, stație de metrou in Paris, Franța
 Stalingrad, un roman de Antony Beevor
 Stalingrad, o formație hardcore punk britanică

Filme
 Stalingrad (Сталинград), film rusesc din 1989
 Stalingrad, film german din 1993; despre bătălia din al doilea război mondial.
 Stalingrad, film francez din 2001 de Jean-Jacques Annaud
 Stalingrad (Сталинград), film rusesc din 2013

Vezi și
Lista locurilor care au primit numele lui Stalin

Filme despre Bătălia de la Stalingrad